Soutěž v obřím slalomu žen na Mistrovství světa v alpském lyžování 2013 se konala ve čtvrtek 14. února jako čtvrtý ženský závod šampionátu. Zahájení prvního kola proběhlo v 10.00 hodin a druhá část část odstartovala ve 13.30 hodin místního času. Závodu se zúčastnilo 139 závodnic z 55 zemí.

Mistryní světa se stala Francouzka Tessa Worleyová, která po garmischském titulu v týmech, získala druhé zlato kariéry. Stříbrnou medaili vybojovala vedoucí žena průběžné klasifikace Světového poháru Slovinka Tina Mazeová a bronz si odvezla, vítězka slalomu, rakouská lyžařka Anna Fenningerová.

Výsledky

Reference 

Mistrovství světa v alpském lyžování 2013